Дениз Херрман-Вик (; ) — немецкая лыжница и биатлонистка, бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в лыжной эстафетной гонке, олимпийская чемпионка по биатлону 2022 года в индивидуальной гонке, двукратная чемпионка мира по биатлону в гонке преследования (2019) и спринте (2023).

Карьера

Лыжные гонки 

В лыжном Кубке мира Дениз дебютировала 13 февраля 2009 года. Лыжница поднималась на подиум в личных гонках шесть раз. Наиболее успешно выступает в спринтерских дисциплинах. Лучшим достижением Херрман в общем зачёте Кубка мира является итоговое 9-е место в сезонах 2013/14 и 2014/15. В сезоне 2013/14 заняла итоговое 2-е место в спринтерском зачёте Кубка мира.

15 февраля 2014 года на Олимпийских играх в Сочи Херрман завоевала бронзу в эстафетной гонке в составе сборной Германии. Херрман бежала на последнем этапе и на самом финише уступила шведке Шарлотте Калле и финке Кристе Ляхтеэнмяки.

Биатлон 
По окончании сезона 2015/16 Херрман приняла решение перейти из лыжных гонок в биатлон, ей уже было тогда 27 лет.

В сезоне 2017/18 выиграла две личные гонки на этапах Кубка мира по биатлону.

Сезон 2018/19 стал сенсацией для любителей биатлона, когда Херрман из лыжных гонок перешла в биатлон в 28 лет. Она завоевала золото в преследовании на чемпионате мира в шведском Эстерсунде и в 30 лет стала чемпионкой мира по биатлону, а также выиграла серебро в смешанной эстафете. В заключительный день чемпионата Дениз удалось завоевать бронзу в масс-старте.

На этапе в норвежском Холменколлене Херрман покорилась одна их любимейших её дисциплин — пасьют, в котором она взяла серебро.

На чемпионате мира 2021 года в Поклюке завоевала серебро в составе женской эстафеты. В личных гонках лучшим результатом Херрман стало 4-е место в спринте.

В феврале 2022 года на зимних Олимпийских играх в Пекине Дениз в индивидуальной гонке на 15 км с четырьмя огневыми рубежами завоевала золотую медаль. Также стала бронзовым призёром в эстафете.

13 сентября 2022 года в Рупольдинге вышла замуж за бывшего немецкого лыжника Томаса Вика и с сезона 2022/23 носит двойную фамилию.

10 февраля 2023 года на чемпионате мира в Оберхофе выиграла золото в спринте, пройдя дистанцию без промахов, шведка Ханна Эберг отстала на 2,2 сек. Это второй титул чемпионки мира в биатлоне для Хермман-Вик после победы в гонке преследования на чемпионате мира 2019 года. Через два дня Херрман-Вик стала второй в гонке преследования, допустив 4 промаха и отстав на 27 сек от Жюльи Симон. Ещё одно серебро Херрман-Вик завоевала в женской эстафете, где выступала на последнем этапе.

14 марта 2023 года заявила о завершении карьеры по окончанию сезона 2022/23.

Экипировка 
Дениз использует лыжи производства фирмы Fischer, винтовка — Anschutz, перчатки — Roeckl, лыжные палки — Swix.

Результаты на крупнейших соревнованиях в биатлоне

Зимние Олимпийские игры

Чемпионаты мира 
9 медалей (2 золотые, 6 серебряных, 1 бронзовая)

Кубок мира

Примечания 

Биатлонисты Германии
Лыжники Германии
Олимпийские чемпионы по биатлону
Олимпийские чемпионы от Германии
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2022 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по биатлону
Спортсмены нескольких видов спорта